Михаил Иванович Никольский:
 Никольский, Михаил Иванович (1907—1974) — начальник тюремного отдела НКВД СССР, генерал-майор.
 Никольский, Михаил Иванович (в монашестве Мефодий; 1835—1898) — епископ Русской православной церкви, русский богослов, духовный писатель.